Belœil – gmina w Belgii
 Belœil – miejscowość w Kanadzie, w prowincji Quebec